SFP ist eine Abkürzung für:

 Schweizer Verband der Filmproduzenten
 , die Spezifische Ventilatorleistung in der Klimatechnik
 Secretaría de la Función Pública, das politische ‚Sekretariat für den Staatsdienst‘ in Mexiko, vergleichbar einem Ministerium
 Service For Peace, eine Friedensorganisation
 , der englische Begriff für Selbsterfüllende Prophezeiung aus der Psychologie
 Small Form-factor Pluggable, einen Anschluss (Port) an ein Netzwerkgerät, beispielsweise einem Switch.
 System File Protection, ein Mechanismus, der unter Windows vor Änderungen im System Sicherheitskopien aller veränderten Dateien anlegt
 Striker Fired Pistol (HK SFP9), eine Pistole des Waffenherstellers Heckler&Koch
 Soziale Fortschrittspartei Südtirols, eine ehemalige politische Partei in Südtirol mit sozialdemokratischer Ausrichtung
 Soziale Freiheitspartei, eine ehemalige freiwirtschaftliche Partei in der Amerikanischen Besatzungszone
 Société française de parfumeurs, eine französische Vereinigung von Parfumören
 Societe francaise de la philosophie
 Société française de photographie, eine französische Fotografenvereinigung und die erste fotografische Gesellschaft der Welt
 Société française de physique, die 1873 gegründete französische physikalische Gesellschaft mit Sitz in Paris

sfp steht als Abkürzung für:
 eine finnische politische Partei, siehe Schwedische Volkspartei (Finnland)

SFP